

Acronimo 
NBS – National Bureau of Standards, dipartimento nazionale degli standard negli Stati Uniti d'America, ora noto col nome di National Institute of Standards and Technology (NIST)
 NBS - , stazione radiofonica giapponese

Codici 
 NBS – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Nablus nello Stato di Palestina
 nbs – codice ISO 639-3 della lingua dei segni namibiana

Chimica 
 NBS – indica la N-bromosuccinimide